MQE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marqua (Australia)